L’expression de gouvernement de la  Assemblée galloise et de gouvernement du  Senedd peut faire référence :
 au troisième gouvernement de Carwyn Jones (2016-2018) ;
 au premier gouvernement de Mark Drakeford (2018-2021).